Vikasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vikasjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (1,34 km²)
Vikasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (5,13 ha)
Vikasjön (Björkö-Arholma socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (9,51 ha)
Vikasjön, Östhammars kommun, skogs- och myrsjö i Östhammars kommun,  (83 ha)
Vikasjön, Falu kommun, sjö i Falu kommun,  (3,79 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn